

Carriera

Club
Debutta nel 2005 con la maglia del Walsall, squadra in cui militerà fino al 2010, quando verrà svincolato al termine della stagione
.

Nazionale
Debutta con la maglia della nazionale gallese il 23 maggio 2010 in una partita contro la Croatia terminata 2-0 a Osijek.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori gallesi
Calciatori della Nazionale gallese